Kjell-Rune Milton, švedski hokejist, * 5. maj 1948, Švedska.

Milton je v švedski ligi igral za klube Tegs SK, MoDo Hockey, Västra Frölunda HC in Bäcken HC. Ob koncu kariere je dve sezoni odigral tudi v nemški ligi za klub Kölner Haie in eno v norveški ligi za SK Djerv.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1972 in petih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh srebrnih in treh bronastih medalj. Skupno je za odigral 125 reprezentančnih tekem.

Statistika kariere

|-
| Tegs SK
| Švedska 2. liga
| 65/66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tegs SK
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 2
| 6
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tegs SK
| Švedska 2. liga
| 68/69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 69/70
|
| 26
| 6
| 8
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 70/71
|
| 25
| 6
| 10
| 16
| -7
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 3
| 6
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 4
| 7
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 73/74
|
| 28
| 5
| 4
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 4
| 6
| 10
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bäcken HC
| Švedska 2. liga
| 78/79
|
| 26
| 5
| 7
| 12
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bäcken HC
| Švedska 2. liga
| 79/80
|
| 26
| 5
| 10
| 15
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SK Djerv
| Norveška liga
| 80/81
|
|
| 10
| 12
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 253
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" | 137
| bgcolor="#7FFF00" | -7
| bgcolor="#7FFF00" | 96
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Švedski hokejski trenerji
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Tegs SK
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti Bäcken HC
Hokejisti SK Djerv